Hütt ist der Name folgender Orte:

— in Deutschland:
 Hütt (Arenrath), Siedlungsplatz in der Ortsgemeinde Arenrath, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Hütt (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Hütt (Grabenstätt), Ortsteil der Gemeinde Grabenstätt, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hütt (Moos in Passeier), Weiler, Fraktion der Gemeinde Moos in Passeier
 Hütt (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hütt (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern

— in Österreich:
 Hütt (Gemeinde Esternberg), Ortschaft der Gemeinde Esternberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Hütt (Gemeinde St. Veit in der Südsteiermark), Ortschaft der Gemeinde Sankt Veit in der Südsteiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Hütt ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Hütt (* 1953), deutscher Journalist und Autor
 José Antonio Hütt († 1991), costa-ricanischer Fußballspieler
 Michael Hütt (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Hütt (1925–2019), deutscher Kunsthistoriker und Autor

Hütt bezeichnet außerdem:

 Hütt-Brauerei, eine mittelständische Privatbrauerei im Raum Kassel

Siehe auch:

 Huett